Flag hace referencia a varios artículos:

Flag, término usado en informática
FLAG, antigua marca de coches de lujo italiana
Flag (cerveza), una de las marcas de cerveza más populares de Senegal